Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie był piątą edycją w historii i, jak każdy poprzedni, odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, a przeprowadzono ją w dniach od 21 do 29 lipca 1980 roku.

Drużyny uczestniczące 
  Peru (jako mistrzynie Ameryki Południowej 1979)
  Brazylia (3. miejsce w kwalifikacjach olimpijskich 1980, zamiast USA)
  Kuba (jako mistrzynie świata 1978)
  ZSRR (jako gospodynie)
  NRD (jako mistrzynie Europy 1979)
  Węgry (5. miejsce w kwalifikacjach olimpijskich 1980, zamiast Japonii)
  Bułgaria (2. miejsce w kwalifikacjach olimpijskich 1980, zamiast Chin)
  Rumunia (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 1980)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

O miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Strefa medalowa

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Przypisy

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1980

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980